Мага́нья () — испанский топоним и испаноязычная фамилия.

Топоним 
 Маганья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Фуэнтес-де-Маганья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Маганья Борха, Альваро Альфредо (1926—2001) — временный президент Сальвадора (1982—1984).
 Маганья, Рауль (род. 1966) — мексиканский актёр театра и кино, певец, телеведущий и фотомодель.
 Маганья, Рауль Альфредо (1940—2009) — сальвадорский футболист
 Очоа Маганья, Франсиско Гильермо (род. 1985) — мексиканский футболист, вратарь.